Женская сборная Греции по баскетболу — женская сборная команда Греции, представлявшая эту страну на международных баскетбольных соревнованиях. Управляющим органом сборной выступает Федерация баскетбола Греции.

Результаты

Олимпийские игры 
 2004 7-е место

Чемпионат мира 
 2010 11-е место
 2018 11-е место

Чемпионат Европы 
 2001 10-е место
 2003 9-е место
 2005 10-е место
 2007 13-е место
 2009 5-е место
 2011 13-е место
 2015 10-е место
 2017 4-е место
 2021 16-е место

Средиземноморские игры 
 1991  3-е место
 1993 6-е место
 1997 4-е место
 2001 6-е место
 2005 4-е место
 2009 4-е место

См. также 
 Чемпионат Греции по баскетболу среди женщин
 Мужская сборная Греции по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Профайл сборной Греции на сайте ФИБА Европа англ.

Греция
Сборная Греции по баскетболу